Рюбампре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рюбампре, Жан де (ранее 1430—1477) — бургундский военачальник и государственный деятель.
 Рюбампре, Филипп де (ум. 1639) — государственный деятель Испанских Нидерландов.
 Рюбампре, Филипп-Антуан де (ум. 1707) — военный и государственный деятель Испанских Нидерландов.